Kurtzman ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kurtzman (* 1973), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Cletus P. Kurtzman (1938–2017), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Harvey Kurtzman (1924–1993), US-amerikanischer Comiczeichner
 Katy Kurtzman (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Kurtzman (* 1964), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Mitbegründer des Unternehmens KNB FX Group

Siehe auch:
 Kurzman
 Kurzmann